Аусекліс 
 Аусекліс — персонаж латиської міфології та графічний символ. 
 Мікеліс Крогземіс Аусекліс (1850-1879) — латиський письменник. 
 Аусекліс Баушкеніекс (1910-2007) — латиський художник.